Кну́дсен — фамилия.
 Кнудсен, Верн (1893—1974) — американский физик и акустик.
 Кнудсен, Гуннар (1848–1928) — норвежский политический и государственный деятель, дважды премьер-министр Норвегии.
 Кнудсен, Ивонне (род. 1964) — датская гребчиха-байдарочница.
 Кнудсен, Йенс (род. 1967) — фарерский футболист, гандболист и гимнаст, известный вратарь сборной Фарерских островов.
 Кнудсен, Йонас (род. 1992) — датский футболист.
Кнудсен, Магнус Норденген (род. 2001) — датский футболист.
 Кнудсен, Ким (род. 1977) — датский каякер, участник Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.
 Кнудсен, Кнуд Леонард (1879—1954) — норвежский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1912 года.
 Кнудсен, Кнут (род. 1950) — норвежский велогонщик, олимпийский чемпион и чемпион мира.
 Кнудсен, Ларс (род. 1962) — выдающийся датский математик и криптоаналитик.
 Кнудсен, Лина (род. 1985) — датская кёрлингистка.
 Кнудсен, Людвиг (1843—1924) — датский историк архитектуры.
 Кнудсен, Мартин (1871—1949) — датский физик.
 Кнудсен, Ольга (1865—1947) — датская политик и феминистка.
 Кнудсен, Поуль (1889—1974) — датский писатель, драматург, сценарист.
 Кнудсен, Сидсе Бабетт (род. 1968) — датская актриса. 
 Кнудсен, Хенрик (1873—1946) — датский пианист.
 Кнудсен, Хенрик (род. 1982) — датский гандболист, разыгрывающий.
 Кнудсен, Эрик (род. 1988) — канадский актёр.
 Кнудсен, Якоб (1858—1917) — датский писатель.

См. также 
 Кнудсеновская диффузия
 Число Кнудсена